Jméno a příjmení František Matoušek má více nositelů:

 František Matoušek (malíř) (1901–1961) – český malíř
 František Matoušek (politik ČSL) (1888–1963) – československý meziválečný politik, poslanec za lidovou stranu
 František Matoušek (bezpartijní politik) – československý politik, bezpartijní poslanec zvolený v roce 1954 v obvodě Kyjov
 František Matoušek (politik KSČ) (1922–??) – československý politik, poslanec KSČ zvolený v roce 1969 v obvodě Týn nad Vltavou
 František Matoušek (výtvarník) (* 1967) – český malíř
 František Matoušek (výtvarník z Dobrušky) (1914–1987) – český výtvarník, fotograf, řezbář a betlémář z Dobrušky, syn meziválečného lidoveckého poslance Františka Matouška (1888–1963)